Kossovo kan syfta på:

  Kosava, en ort i Belarus
 Kosovo, ett land på Balkan